Borutzki ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Borutzki (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Simon Borutzki (* 1981), deutscher Blockflötist und Ensembleleiter